Leno (Bréscia)
Leno (cantor)
Lenno
Bernd Leno

Lennon (desambiguação)

Desambiguações de topônimos